Асенсьо́н () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Ascensión дано в честь праздника Воскресение Иисуса Христа.

Площадь муниципалитета равна 12860 км², что составляет 5,2 % от общей площади штата, это четвёртый размер в штате и семнадцатый в стране, а наивысшая точка — 1460 метров, расположена в поселении Аньо-Нуэво.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на востоке с Хуаресом, на юго-востоке с Аумадой, на юге с Буэнавентурой и Нуэво-Касас-Грандесом, и на западе с Ханосом, а на севере проходит государственная граница с Соединёнными Штатами Америки.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 18 ноября 1893 года, в его состав входят 182 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 26,4 %, промышленность и строительство — 33,2 %, сфера обслуживания и туризма — 36,4 %, прочее — 4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97 %;
 водоснабжение: 97,2 %;
 водоотведение: 88,1 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чиуауа